Luohan ist:

 ein chinesischer Begriff für Arhat, einen Terminus im Buddhismus
 Luohan (Longmatan) (罗汉镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Longmatan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Luohan (Pu’an) (罗汉镇), Großgemeinde im Kreis Pu’an in der chinesischen Provinz Guizhou
 Luohan (Shizhong) (罗汉镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Shizhong in der chinesischen Provinz Sichuan